Жан-Пьер Вернан (; 4 января 1914 года, Провен, деп. Сена и Марна — 9 января 2007 года, Севр) — французский историк-эллинист и антрополог, исследователь-структуралист. Эмерит-профессор Коллеж де Франс.

Биография 

Его отец погиб на фронте Первой мировой войны, а мать он потерял в 8-летнем возрасте.

Учился в лицее Карно, затем изучал философию и психологию в Сорбонне, ученик Луи Жерне и Иньяса Мейерсона (:fr:Ignace Meyerson). В 1937 году получил агреже () по философии.

Примкнул к движению Коммунистической молодёжи, с 1940 года — деятельный участник Сопротивления, с 1944 года под именем полковника Бертье командовал партизанскими отрядами Верхней Гаронны, награждён орденом Освобождения, Военным крестом, орденом «За заслуги». После войны — член ФКП (вышел из партии в 1969 году), участвовал в движении за мир.

Преподавал философию в лицеях Тулузы и Парижа, с 1948 года сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS), а с 1958 года — в Высшей школе социальных исследований (EHESS), в 1964 году создал и возглавил там отдел сравнительного изучения древних обществ, в 1975—1984 годах профессор Коллеж де Франс, затем почётный профессор.

Неоднократно посещал СССР и Россию. Первый визит состоялся в 1934 году, членом делегации университетских преподавателей и студентов. По приглашению Института истории естествознания и техники читал лекции и проводил семинары.

Автор основополагающих и широко авторитетных трудов по истории античной мысли, религии, философии, науки.

Его труды переведены на большинство европейских языков.

Признание 

 Командор ордена Почётного легиона;
 Компаньон ордена Освобождения (18 января 1946 года);
 Кавалер Большого креста ордена «За заслуги»;
 Военный крест 1939—1945 годов с пальмовой ветвью;
 Офицер ордена искусств и литературы;
 Золотая медаль Национального центра научных исследований (1984);
 Award in Humanistic Studies Американской академии искусств и наук (1993);
 Почётный доктор нескольких академий и университетов Европы и Америки (в частности Чикагского, Бристольского, Оксфордского, Критского (2002) ун-тов).
 Членкор Британской академии (1994)

Труды 

 Les origines de la pensée grecque (1962).
 Mythe et pensée chez les Grecs. Études de psychologie historique (1965).
 Mythe et tragédie en Grèce ancienne (1972, в соавторстве с Пьером Видаль-Наке).
 Mythe et société en Grèce ancienne (1974).
 Les ruses de l’intelligence. La métis des Grecs (1974, в соавторстве с Марселем Детьеном)
 Religion grecque, religions antiques (1976).
 Religion, histoires, raisons (1979).
 La cuisine de sacrifice en pays grec (1979, в соавторстве с Марселем Детьеном).
 La mort dans les yeux. Figures de l’autre en Grèce ancienne (1985).
 Mythe et tragédie, II (1986, в соавторстве с Пьером Видаль-Наке).
 Travail et esclavage en Grèce ancienne (1988, в соавторстве с Пьером Видаль-Наке).
 L’individu, la mort, l’amour. Soi-même et l’autre en Grèce ancienne (1989).
 Mythe et religion en Grèce ancienne (1990).
 Figures, idoles, masques (1990).
 La Grèce ancienne. Tome I : Du mythe à la raison (1990); Tome II : L’espace et le temps (1991); Tome III : Rites de passage et transgression (1992, все — в соавторстве с Пьером Видаль-Наке).
 Œdipe et ses mythes(1994, в соавторстве с Пьером Видаль-Наке).
 Entre mythe et politique (1996).
 L’orient ancien et nous (1996, в соавторстве).
 Dans l’œil du miroir (1997, в соавторстве).
 L’univers, les dieux, les hommes. Récits grecs des origines (1999).
 Ulysse et Persée (2004).
 La traversée des frontières (2004).

 Публикации на русском языке

 Вернан, Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. — М.: Прогресс, 1988.
 Вернан, Ж.-П. Вселенная, боги, люди. — М.: Независимая Газета, 2005. ISBN 5-86712-094-5
 Вернан, Ж.-П. Индия, Месопотамия, Греция: три идеологии смерти / Пер. с франц. Г. Галкиной // Новое литературное обозрение. — 1998. — № 33.

Литература 

 Texts and contexts: American classical studies in honor of J.-P. Vernant. Buffalo, 1982.
 Poikilia: études offertes à Jean-Pierre Vernant. Paris: Editions de l’EHESS, 1987.
 Vidal-Naquet P., e.a. La pensée grecque: entretien avec Jean-Pierre Vernant. Paris: Association pour la recherhce à l’EHESS, 1992
 Spire A. La volonté de comprendre: entretiens avec Jean-Pierre Vernant. La Tour d’Aigues: Editions de l’Aube, 1999.

Ссылки 
 Биография на сайте evene.fr 
 Биография на официальном сайте ордена Освобождения
 
 Мюррей, Освин, https://www.independent.co.uk/news/obituaries/jeanpierre-vernant-431606.html
 :fr:John Scheid, 24 juin 2007, http://www.college-de-france.fr/media/professeurs-disparus/UPL1952_n_cro_vernant.pdf

Историки по алфавиту
Эллинисты
Исследователи древнегреческой мифологии и религии
Структуралисты
Выпускники лицея Людовика Великого
Историки Франции
Антропологи Франции
Антиковеды Франции
Коммунисты Франции
Почётные профессора Коллеж де Франс
Члены Американской академии искусств и наук
Члены-корреспонденты Британской академии
Почётные доктора Оксфордского университета
Члены Королевской академии наук и искусств Бельгии
Почётные доктора Масарикова университета
Почётные доктора Чикагского университета
Почётные доктора Нового болгарского университета